Juszkiewicz ist ein polnischer Familienname.

Bekannte Namensträger 
 Aleksander Juszkiewicz, polnischer Politiker
 Dmitrij Juszkiewicz, russischer Eishockeyspieler
 Jarosław Juszkiewicz, polnischer Journalist
 Łukasz Juszkiewicz (* 1983), polnischer Fußballer
 Maria Juszkiewicz, erste Ehefrau von Józef Piłsudski
 Ryszard Juszkiewicz, polnischer Jurist
 Wiktor Juszkiewicz, polnischer Offizier

Polnischer Personenname
Familienname